Натуральне число 1827
 1827 рік до нашої ери
 1827 рік нашої ери